Edivaldo Orsi (Campinas, SP, 1936 — Campinas, SP, 1º de setembro de 2002) foi um político brasileiro.

Nasceu em Campinas, cidade do interior de São Paulo. Advogado, entrou para a política em 1978. Foi presidente do PMDB de Campinas de 1982 a 1983. Elegeu-se vereador em 1989 pelo PSDB, tendo exercido o papel de líder da bancada do partido. Em 1993, foi eleito vice-prefeito de Campinas, assumindo a prefeitura em março de 1996 com o falecimento de José Roberto Magalhães Teixeira.

Além de sua atuação política, destacou-se também em atividades comunitárias, tendo sido presidente da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campinas.

Faleceu em Campinas aos 66 anos, vítima de leucemia.

Bibliografia
Chico depõe à CPI dos Precatórios (19 de Maio de 2000). <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/campinas/cm1905200007.htm>. Acessado em 25 de Junho de 2013.
 Morre ex-prefeito de Campinas (1º de Setembro de 2002). O Estado de S. Paulo, São Paulo, SP. <http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2002/not20020901p19504.htm>. Acessado em 9 de Agosto de 2009.
 O afastamento de Orsi (Julho de 2001). Unidade e Ação - Boletim do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campinas (nº 6), Campinas, SP. <https://web.archive.org/web/20081210181312/http://www.sinsaude.org.br/boletins/regcampinas1001.htm#8>. Acessado em 9 de Agosto de 2009.

Prefeitos de Campinas
Políticos do estado de São Paulo